Gresia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gresia (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Gresia (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Gresia (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman